En mathématiques, le mot « convexe » est utilisé dans la désignation de deux notions bien distinctes quoique apparentées :
 lorsqu'il se rapporte à une forme géométrique, un ensemble de points, il renvoie au concept d'ensemble convexe ;
 lorsqu'il se rapporte à une fonction, il renvoie au concept de fonction convexe.

 En économie, la convexité est un indicateur de risque de taux directement lié au concept mathématique de fonction convexe.

 Dans la langue courante le mot « convexité » a un sens directement relié au concept mathématique d'ensemble convexe, la convexité d'un objet désignant la partie de celui-ci qui a une forme bombée.

 On retrouve ce même sens en optique géométrique, notamment pour qualifier des miroirs ou des lentilles.